7-й чемпионат мира по футболу среди юношеских команд прошёл с 4 по 21 сентября 1997 года в Египте. В турнире принимали участие футболисты, родившиеся после 1 января 1980.

Стадионы

Квалификация

Групповой этап 
 Время — местное (UTC+2)

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Турнир на сайте ФИФА 

Чемпионаты мира в Египте
1997 год в футболе
Спорт в Египте в 1997 году
Сентябрь 1997 года
Международные соревнования по футболу в Египте